Фалькензее () — громада в Німеччині, розташована в землі Бранденбург. Входить до складу району Гафельланд.

Площа — 43,30 км2. Населення становить  ос. (станом на ). Офіційний код — 12 0 63 080. 

Місто поділяється на 6 міських районів.

Населення 

Джерела даних вказані на Wikimedia Commons.

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  

Міста Бранденбургу